A Liga Celta de Rugby de 2009-10 foi a IX edição da Celtic League, a liga europea de rugby dos países célticos envolvendo times da Irlanda, Escócia e País de Gales.
O vencedor foi o time galês do Ospreys, da cidades de Swansea, que ganhou o 3º título.

Equipes participantes

1 Fase

Classificação 

|Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

2 Fase

Semi-finais

Final

Campeão

Ver também
Liga Celta de Rugby de 2009-10